

Toponyme
 Le Sen, commune française, située dans le département des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme
 Amartya Sen (1933-), économiste indien, prix Nobel d'économie.
 Ashoke Sen (1956-), physicien théorique indien.
 Jaideep Sen (19?-), réalisateur indien.
 Nandana Sen (1957-), fllle d'Amartya, actrice et écrivaine.
 Mrinal Sen (1923-2018), réalisateur indien bengali.
Mimlu Sen (1949-), autrice indienne.

Arts
 SEN, de son vrai nom Philippe Sennwald, est un dessinateur humoristique suisse.

Acronyme

 Sony Entertainment Network qui regroupe PlayStation Store et les anciens services Qriocity.
 Le baccalauréat professionnel SEN pour Systèmes Électroniques Numériques.
 SEN est aussi un code international, qui signifie :
 Sénégal
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

Autres
Le sen est la centième partie du yen. Les fractions du yen sont officiellement abolies le .
Le sen (« initiative ») est une notion fondamentale dans les budō.
 Sen est un prénom féminin vietnamien, signifiant « lotus'' ».
 Paradoxe de Sen, un paradoxe formulé par Amartya Sen

Voir aussi
 Liste des prénoms vietnamiens

Code
Prénom vietnamien
Homonymie de patronyme indien